Discworld:

 Discworld — серия приключенческих компьютерных игр от компании Perfect Entertainment.
 Discworld — юмористическая приключенческая компьютерная игра совместного производства Teeny Weeny Games и Perfect 10 Productions.
 Discworld II — второй графический квест от компании Perfect Entertainment.